Satoru Otomo  född 19 december 1957, en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som S. Otomo och som upptäckare av 148 asteroider.

Asteroiden 3911 Otomo är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Satoru Otomo

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1957
Levande personer
WP:Projekt Japan